Krystynopol, oggi Červonohrad
 Krystynopol, oggi Novyj Rozdil